Churuguara peut désigner :

Toponymes

Churuguara : ville et chef-lieu de la municipalité de Federación dans l'État de Falcón ;
 Churuguara : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Federación dans l'État de Falcón ;
 Sierra de Churuguara : chaîne de montagnes de l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme